Нордаль () — шведське прізвище. 

Відомі носії:
 Бертіль Нордаль (1917 — 1998) — шведський футболіст.
 Гуннар Нордаль (1921 — 1995) — шведський футболіст.
 Кнут Нордаль (1920 — 1984) — шведський футболіст.

Шведські прізвища